Ciudad-condado puede referirse a:
Ciudad-condado: es una ciudad y condado que se han combinado formando una jurisdicción en Estados Unidos.
Ciudad-condado: es una división administrativa de la República Popular China.
Ciudad-condado: es una división administrativa de tercer nivel de la República de China.
Ciudad-condado: es una división administrativa histórica de Reino Unido.